Новый Афон может означать:

 Новый Афон — город в Гудаутском районе Республики Абхазия.
 Новый Афон — основной железнодорожный вокзал города Новый Афон в Абхазии.